William Fichtner
Christy Fichtner
Regis Fichtner Velasco
Desambiguações de sobrenomes